Sabaneta (Dominicaanse Republiek), een stad in de Dominicaanse Republiek
Sabaneta (Antioquia), een gemeente in het Colombiaanse departement Antioquia
Sabaneta (Barinas), een gemeente in de Venezolaanse staat Barinas
Savaneta, een plaats op Aruba